Райлли () — английская фамилия. Известные носители:
 Райлли, Брайан Патрик (1901—1991) — ирландский шахматист.
 Райлли, Брэндон (род. 1981) — американский музыкант, как вокалист и гитарист инди-рок-группы Nightmare of You.
 Райлли, Келли (род. 1977) — британская актриса театра и кино.
 Райлли, Майк (род. 1993) — американский хоккеист, защитник. 
 Райлли, Морган (род. 1994) — профессиональный канадский хоккеист, защитник.
 Райлли, Мэгги (род. 1956) — шотландская певица.
 Райлли, Пэт (1873—1937) — ирландский футбольный тренер.